Belgia:
 Kapelle-op-den-Bos – miejscowość

Holandia:
 Kapelle – miasto

Niemcy:
 Kapelle – dzielnica gminy Gingst w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rügen

Zobacz też:
 Capelle
 Capellen
 Kapellen